Evolucija čovjeka, biološki proces koji je doveo do nastanka vrste Homo sapiens.

Ostala značenja ove natuknice mogu biti:
 Porijeklo čovjeka, knjiga Charlesa Darwina
 evolucija čovjeka (izvori društva i kulture), povijesni i biološki proces koji je doveo do postanka modernih ljudskih društava.

Više informacija 

 popis čovječjih evolucijskih fosila
 evolucija čovjeka/tablica vrsta
 kontroverzija kreacija-evolucija
 The Evolution of Man, album glazbenika Examplea